Леда (міфологія) — дружина спартанського царя Тіндарея.
Леда (мова програмування) — мультипарадигмальна мова програмування, спроєктована Тімоті Баддом.
Леда (супутник) — нерегулярний супутник Юпітера, відомий також під назвою Юпітер XIII.
Леда (Нідерланди) — місто та громада в Нідерландах.
38 Леда — астероїд.